Damernas 50 meter fjärilsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 23 och 24 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Svenska Sarah Sjöström tog guld efter ett lopp på 24,95 sekunder, vilket var hennes fjärde raka guld på distansen vid långbane-VM. Silvret togs av franska Mélanie Henique och bronset togs av kinesiska Zhang Yufei.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 23 juni klockan 09:56.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 23 juni klockan 19:11.

Final
Finalen startade den 24 juni klockan 18:02.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022